Mateševo (in serbo cirillico Матешево) è un villaggio del centro-nord del Montenegro.

Società

Evoluzione demografica

Ripartizione della popolazione per nazionalità (2003)

Comuni del Montenegro
Kolašin